Фундина је насеље у граду Подгорици у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 237 становника (према попису из 2003. било је 280 становника).

Демографија 
У насељу Фундина живи 220 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,6 година (39,3 код мушкараца и 44,0 код жена). У насељу има 78 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,59.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Види још 
 Битка на Фундини

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Главни град Подгорица
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори